Menotti es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 César Luis Menotti (1938- ), jugador y director técnico de fútbol argentino.
 Ciro Menotti (1798–1831), patriota italiano.
 Giacinto Menotti Serrati (1876–1926), político y periodista italiano.
 Gian Carlo Menotti (1911—2007), compositor italiano.
 Menotti Del Picchia (1892—1988), poeta, periodista y pintor brasileño.
 Menotti Garibaldi (1840-1903), militar y político italiano.